Карабула́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Степногорської міської адміністрації Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Карабулак.

Населення — 1188 осіб (2009; 1310 в 1999, 1890 у 1989).

Станом на 1989 існувала Карибулацька сільська рада (села Карабулак, Коксал). Станом на 1999 рік до складу округу входить село Первомайка колишньої Івановської сільської ради. Села Коксал та Первомайка були ліквідовані 2007 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Степногорської міської адміністрації